Мареше () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная в XX округе Парижа. Названа по рю Мареше, на месте которой до XIX века находились сады, на которых выращивались фрукты для продажи на рынках.

История 
 Станция открыта 10 декабря 1933 года в составе пускового участка Ришельё — Друо — Порт де Монтрёй линии 9. В 2006 году станция подверглась реновации.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2013 году, по данным RATP, составил  человек (188 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро

Конструкция и оформление

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1933 году